Maurizio – imię męskie

Osoby:
 Adam Maurizio – szwajcarski botanik
 Giovanni Andrea Maurizio – szwajcarski teolog

Zobacz też:
 Maurycy
 San Maurizio